Línea 83 puede referirse a:

 Línea 83 de colectivos de Córdoba, Argentina.
 Línea 83 de autobuses de Barcelona.
 Línea 83 del EMT de Madrid.